Australia
 Putney – sobborgo di Sydney
 Regno Unito
 Putney – distretto di Wandsworth, Londra
 Stati Uniti d'America
 Putney – census-designated place della Contea di Dougherty, Georgia
 Putney – città della Contea di Windham, Vermont

Altro
 The Putney – album in studio di Pete Namlook e Ludwig Rehberg del 1993